In 1987/88 werd het 50e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. Pezoporikos Larnaca won de competitie voor tweede keer.

Stadions

Stand

Resultaten

Topscores

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1987/88